Asia (читается: Эйша или Эйжа) — британская прог-рок группа. Образована в 1981 году как супергруппа из бывших участников Yes, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer и The Buggles.

История группы 

Британский бас-гитарист и вокалист Джон Уэттон успел побывать в известных составах (King Crimson, Roxy Music, Uriah Heep, UK и Wishbone Ash), а также записал в 1980 году свой сольный альбом «Caught In The Crossfire». Но Джон чувствовал, что ему нужно что-то более солидное и постоянное, а не переходы из одной группы в другую. В это время он познакомился с Джоном Дэвидом Калоднером, одним из менеджеров локального представительства фирмы грамзаписи Atlantic Records, который посоветовал музыканту собрать собственную группу.

В свою группу Уэттон пригласил клавишника Джеффа Даунса: «Мне очень понравилось в Джеффе то, что он был клавишником новой школы, — говорит Джон Уэттон. — Он был в гораздо меньшей степени виртуозом, чем все те, с кем мне доводилось играть ранее, но он очень тщательно подходил к разработке звучания собственных инструментов и был в курсе всех новинок музыкальных компьютерных технологий»., экс-гитариста Yes Стива Хау, который практически сразу пригласил в новый проект Asia барабанщика Карла Палмера (Emerson, Lake and Palmer).

Дебютный альбом группы «Asia», выпущенный в 1982 году, мгновенно взлетел на вершины чартов, стал мультиплатиновым в США, был продан в мире тиражом свыше 10 миллионов экземпляров и держался на первом месте в американском Billboard более трёх месяцев. Хитом стала «Heat of the Moment».

В поддержку альбома группа отправилась в мировое турне. Доход от продаж пластинок и билетов на выступления группы был настолько велик, что Asia пришлось на некоторое время уехать из страны, чтобы избежать уплаты налогов, составляющих в Великобритании 90 процентов от заработка.

Музыкальные журналисты утверждали, что Asia олицетворяла возможную эволюцию лавроносных Uriah Heep второй половины 70-х — начала 80-х.
Второй альбом «Alpha», вышедший в августе 1983 года, одиннадцать недель входил в Top-5 английских чартов и повторил успех дебютного диска: только в США тираж составил порядка трёх миллионов экземпляров. В декабре того же года в рамках мирового турне был отыгран фантастический концерт в Токио под названием «Asia in Asia», который транслировался по MTV и тремястами радиостанциями по всему миру.

В 1990 году группа отправилась в грандиозное турне по городам Англии, Германии, Японии и Бразилии.

В 2008 году вышел альбом «Phoenix», первая пластинка после воссоединения группы. «Phoenix» получил восторженные отклики музыкальных критиков и вошёл в Top-10 интернет-чартов Billboard.

В поддержку «Phoenix» было организовано мировое турне.

Музыканты

Текущий состав 
 Джеффри Даунс — клавишные, бэк-вокал (1981—1986, 1990—наши дни)
 Карл Палмер — ударные, перкуссия (1981—1986, 1989—1992, 2006—наши дни)
 Сэм Коулсон — гитара (2013—наши дни)

Концертные музыканты 
 Билли Шервуд — вокал, бас-гитара (2017—наши дни)

Бывшие участники 

 Джон Уэттон — вокал, бас-гитара, гитара (1981—1983, 1984—1986, 1989—1991, 2006—2017; умер в 2017)
 Стив Хау — гитара, мандолина, бэк-вокал (1981—1984, 1991—1993, 2006—2013)
 Грег Лейк — вокал, бас-гитара (1983—1984; умер в 2016)
 Менди Мейер — гитара, бэк-вокал (1984—1986)
 Джон Янг — клавишные, бэк-вокал (1989)
 Зои Николас — бэк-вокал (1989)
 Сьюзи Уэбб — бэк-вокал (1989)
 Алан Дарби — гитара, бэк-вокал (1989)
 Холдер Лариш — гитара, бэк-вокал (1989)
 Пэт Тролл — гитара, бэк-вокал (1990—1991)
 Джон Пейн — вокал, бас-гитара (1991—2006)
 Эл Питрелли — гитара, бэк-вокал (1991—1992, 1993—1994)

 Тревор Торнтон — ударные (1992—1994)
 Винни Бёрнс — гитара, бэк-вокал (1992—1993)
 Азис Ибрахим — гитара, бэк-вокал (1994—1998)
 Майкл Стёргис — ударные (1994—1997, 1998—1999)
 Эллиотт Рэндалл — гитара, бэк-вокал (1996)
 Боб Ричардс — ударные (1997—1998)
 Ян Криштон — гитара, бэк-вокал (1998—1999)
 Крис Слейд — ударные (1999, 2000—2005)
 Гатри Гован — гитара, бэк-вокал (2000—2006)
 Джей Шеллен — ударные (2005—2006)

Состав группы Asia Featuring John Payne 
 Джон Пейн — вокал, бас-гитара (2007—наши дни)
 Джефф Коллман — гитара, бэк-вокал (2012—наши дни)
 Мони Скария — гитара, бэк-вокал (2012—наши дни)
 Рё Окумото — клавишные (2014—наши дни)
Бывшие участники
 Джей Шеллен — ударные, перкуссия (2007—2016)
 Гатри Гован — гитара, бэк-вокал (2007—2009)
 Эрик Норландер — клавишные (2007—2014)
 Митч Перри — гитара, мандолина, бэк-вокал (2009—2011)
 Брюс Боуллет — гитара, бэк-вокал (2011—2012)

Временная шкала

Дискография

Студийные альбомы и EP 
 Asia (1982)
 Alpha (1983)
 Astra (1985)
 Then & Now (1990)
 Aqua (1992)
 Aria (1994)
 Arena (1996)
 Rare (1999)
 Aura (2001)
 Silent Nation (2004)
 Phoenix (2008)
 Omega (2010)
 XXX (2012)
 Gravitas (2014)

Концертные альбомы 
 Live in Moscow (1990)
 Live in Nottingham (1997)
 Live in Osaka (1997)
 Live in Koln (1997)
 Live in Philadellphia (1997)
 Live Acoustic (1999)
 Live at the Town & Country Club (2000)
 Live in Detroit (2000)
 Quadra (2002)
 America, Live in the USA (2003)
 Fantasia: Live in Tokyo (2007)
 Resonance: Live in Basel Switzerland 2010 (2012)
 Axis XXX: Live in San Francisco (2015)

Сборники 
 Archiva 1 (1996)
 Archiva 2 (1996)
 Archives (1997)
 Asia: Anthology (1997)
 Collection (1998)
 The Very Best of Asia: Heat of the Moment (1982-1990) (2000)
 Retrospective (2002)
 Definitive Collection (2006)

Синглы 
 «Heat of the moment» (1982)
 «Sole Survivor» (1982)
 «Wildest Dreams» (радио) (1982)
 «Only Time Will Tell» (1982)
 «Here Comes the Feeling» (радио) (1982)
 «Time Again» (радио) (1982)
 «Don’t Cry» (1983)
 «The Heat Goes On» (1983)
 «True Colours» (radio only) (1983)
 «Daylight» (radio only) (1983)
 «The Smile Has Left Your Eyes» (1983)
 «Go» (1985)
 «Too Late» (1986)
 «Wishing» (1986)
 «Days Like These» (1990)
 «Prayin' 4 a Miracle» (promo) (1990)
 «Who Will Stop the Rain?» (1992)
 «Lay Down Your Arms» (promo) (1992)
 «Heaven on Earth» (1992)
 «Little Rich Boy» (1992)
 «Crime of the Heart» (promo) (1992)
 «Love Under Fire» (promo) (1992)
 «Back in Town» (promo) (1992)
 «Anytime» (1994)
 «Summer» (promo) (1994)
 «Military Man» (promo) (1994)
 «Turn It Around» (1996)
 «Wherever You Are» (promo) (2000)
 «Estoy Listo Para Ir a Mi Casa» (2000)
 «Long Way from Home» (2004)
 «What About Love» (promo) (2004)
 «Face on the Bridge» (2012)

Ссылки 
 Официальный сайт группы Asia
 Официальный сайт группы Asia с Джоном Пейном
 Asia World
 Официальный сайт Джеффри Даунса
 Официальный сайт Джона Уэттона
 Официальный сайт Карла Палмера
 Официальный сайт Стива Хау

Рок-группы Великобритании
Группы прогрессивного рока из Великобритании
Группы неопрогрессивного рока
Супергруппы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1981 году
Хард-рок-группы Великобритании
Исполнители Geffen Records